Hallsvenskan 1989 var det svenska inomhusmästerskapet i fotboll 1989 och spelades mellan den 16 januari och 18 februari. Finalen spelades mellan Örebro SK och IFK Norrköping i Arcushallen i Luleå, en match som Örebro vann med 3-0.

Gruppspel
Gruppspelet bestod av 12 grupper med 3 lag i varje grupp. Lagen mötte varandra en gång och vinnaren i varje grupp samt de fyra bästa tvåorna gick vidare till åttondelsfinal.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 9

Grupp 12

Slutspel

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Örebro SK svenska mästare i inomhusfotboll 1989. Laget erhöll utöver lagplakett, guldmedaljer och mästerskapstecken även en plats i 1989 års tipscup.

Källor
Elitfotbollen i ord och bild 1989, Svensk sport illustrerad och Föreningen Svensk Elitfotboll, 

Fotboll i Sverige 1989
Sportevenemang i Luleå